AIK Fotbolls säsong 1928/1929

Allsvenskan (1928-1929)

Källor

1928/1929
Fotbollssäsongen 1928/1929 efter lag
1928 i Sverige
1929 i Sverige